Матвеевское — село в Кесовогорском районе Тверской области. Входит в состав Стрелихинского сельского поселения.

География 
Село находится на берегу речки Новосёлка в 19 км на юго-запад от райцентра посёлка Кесова Гора, на западе примыкает к центру поселения деревне Стрелиха.

История 
В 1832 году на Петропавловском погосте на западной окраине села была построена каменная Казанская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1780 года. 

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Матвеевской волости Кашинского уезда Тверской губернии. В 1889 году в селе — земская школа, трактир, мелочная лавка, ветряная мельница, маслобойня, пожарный сарай, ежегодная ярмарка в Петров день. 

С 1929 года село входило в состав Стрелихинского сельсовета Кесовогорского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Стрелихинского сельского округа, с 2005 года — в составе Стрелихинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе расположена Стрелихинская средняя общеобразовательная школа (действует с 1865 года).

Примечания 

Населённые пункты Кесовогорского района